Apocaliticismo é a crença religiosa de que haverá um apocalipse, um termo que originalmente se referia à revelação da vontade de Deus, mas que no sentido contemporâneo se refere à crença de que o mundo terminará em breve, provavelmente até durante a própria vida. Esta crença está geralmente associada à noção de que a civilização se aproxima de um final tumultuoso como consequência de algum evento catastrófico global.

Ver também 
 Futurologia
 Linha do tempo do futuro distante

Escatologia
Futuro
Apocalipse
Grupos apocalípticos